Змагання з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 3 та 4 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Втішний раунд

Посилання 
 United World Wrestling  
 Офіційна сторінка